Ел Молкахете има више значења:

 Ел Молкахете (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Молкахете (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Молкахете (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Молкахете (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Молкахете (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Молкахете (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику